El planeta Terra de Bola de Drac, anomenat Dragon World a les guies oficials, està basat en la Terra real però amb significatives diferències:

 La distribució de continents és força diferent, amb un supercontinent i dos continents petits (encara que en alguna imatge surt un planeta amb la mateixa distribució que la Terra real).
 Conté anacronismes com la coexistència d'éssers prehistòrics amb tecnologia futurista com cotxes voladors o les càpsules (d'uns pocs centímetres, prement un botó es converteixen en objectes qualssevol, de mides molt més grans).
 Arquitectura peculiar, comuna a tot el planeta: les construccions fan servir en la seva majoria formes arrodonides semblants a iglús.
 La divisió política és en 43 sectors amb líders locals i un únic rei planetari.
 Al món conviuen amb els humans altres animals (sovint antropomòrfics).
 Tret de certes excepcions (Dr. Gero, Bulma, Videl...) la raça humana es mostra com increïblement estúpida.

La religió/mitologia té un paper important a la sèrie:
 A l'univers de Bola de Drac les deïtats tenen una jerarquia específica:
 Cada planeta té una Deïtat al seu càrrec, que és mortal i no és totpoderós, i hi resideix al planeta. En el cas de la Terra, durant la major part de Bola de Drac el seu Déu és un namekià anomenat simplement Déu, però més endavant és reemplaçat per un altre namekià anomenat Dende.
 Per sobre del déu de cada planeta n'hi ha cinc per a cada galàxia (anomenats genèricament kaio). Quatre d'ells s'encarreguen dels quadrants (nord, sud, est i oest) i el cinquè els supervisa. La Terra està situada al quadrant nord de la seva galàxia i el seu déu és Kaito.
 Per sobre dels kaios hi ha els kaioshins. També n'hi ha cinc, quatre d'ells que s'encarreguen dels quadrants de l'Univers al complet i un cinquè per sobre d'ells. A Bola de Drac només el Kaioshin de l'Est està viu.

Bola de Drac
Llocs ficticis